Power forward kan syfta på:

 Power forward (basket) – en spelarposition inom basket
 Power forward (ishockey) – term inom ishockey för en forward med kraftfull spelstil